Шаплен () — французская фамилия. Известные носители:

 Шаплен, Жан (1595—1674) — французский поэт и литературный критик.
 Шаплен, Жюль-Клеман (1839—1909) — французский скульптор, один из лучших медальеров Франции.
 Шаплен, Шарль (1825—1891) — французский живописец и гравёр.